Ахмат — один из вариантов русской записи мусульманского имени Ахмад.

Персоналии
 Ахмат — хан Большой Орды.
 Ахмат — правитель Казахского ханства в 1533—1535 годах.
 Ахмат Гирей (убит в 1519 году) — крымский калга (1515—1519), сын крымского хана Менгли Гирея.
 Ахмат (баскак) (конец XIII века).
 Ахмат, Заки (род. 1962) — южноафриканский борец с апартеидом, СПИД-активист, ЛГБТ-активист, открытый гей.
 Ахмат-Хужа, Асхаль (род. 1942) — поэт и переводчик.
 Кадыров, Ахмат Абдулхамидович (род. 1951) российский чеченский государственный деятель.
;Топоним
 Ахмат — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Ахмат — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Ахмат-Юрт — село в Курчалоевском районе Чеченской республики.

Прочее
 Ахмат — польский шляхетский герб.
 «Ахмат» — футбольный клуб из города Грозного.
 «Ахмат-Арена» — домашняя арена футбольного клуба «Ахмат».
 «Ахмат-тауэр» — строящееся высотное здание (небоскреб) в городе Грозном.

Силовики
 Ахмат-Грозный (ОМОН) — спецподразделение в составе войск национальной гвардии России, дислоцируется в городе Грозный.
 Ахмат (СОБР) — спецподразделение в составе войск национальной гвардии России, дислоцируется в Чеченской Республике.
 Ахмат (полк) — добровольческий полк созданный в Чеченской Республике в 2022 году.
 78-й моторизованный полк специального назначения «Север-Ахмат»
 Запад-Ахмат (батальон)

 См. также 
 
 
 Ахматовы